Bainbridge Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Bainbridge Township (Illinois)
 Bainbridge Township (Indiana)
 Bainbridge Township (Michigan)
 Bainbridge Township (Ohio)